Wychgram ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolaus Wychgram (1860–1941), deutscher Landwirt und Tierzüchter
 Jakob Wychgram (1858–1927), deutscher Pädagoge und Landesschulrat